Rio Grajaú kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Grajaú (vattendrag i Brasilien, lat -3,68, long -44,80), Maranhão, 
 Igarapé Grajaú, vattendrag, Acre, 

Robotskapade Brasilienförgreningar